Командный чемпионат мира по шахматам 2019 — соревнование по шахматам, проходившее с 5 по 14 марта 2019 года в Астане (Казахстан). Победителем соревнования стала сборная команда России.

 Место проведения:  Международный финансовый центр «Астана».
 Главный судья: Анастасия Сорокина (Беларусь).
 Заместитель главного судьи: Борис Постовский (США).

Регламент 
 Каждая команда состоит из 5 игроков (1 запасной), и капитана (тренера).
 9 туров по круговой системе.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.
 Результат команды в каждом матче определяется суммой результатов на всех четырех досках. За победу в матче команде присуждается 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков.
 Распределение мест (при одинаковом количестве командных очков):
 Наибольшее количество индивидуальных очков;
 Индивидуальная встреча
 Коэффициент Зоннеборга — Бергера
 Индивидуальный результат на более высоких досках:
 Победа на 1-й доске — 4 очка
 Победа на 2-й доске — 3 очка
 Победа на 3-й доске — 2 очка
 Победа на 4-й доске — 1 очко
 При ничьей очки будут разделяться
 Если команды разделяют призовые места, то между ними проводится матч по быстрым шахматам (15 минут на партию).
 При ничейном результате проводится жеребьёвка.

Расписание соревнований 
 Открытие чемпионата: 4 марта
 Игровые дни: 5—9, 11—14 марта
 Выходной день: 10 марта
 Закрытие чемпионата: 14 марта
 Начало партий: 1—8 тур в 12-00, 9 тур в 9-00 (время мск)

Участники

Квалификация 

По правилам квалификации право на участие в турнире имеют первые 3 призера предшествующей шахматной олимпиады. Призерами Шахматной олимпиады 2018 являются Китай, США, Россия. Но поскольку Китай и США обеспечили себе участие по другим критериям, то право на участие в турнире автоматически получили команды, занявшие 4 и 5 места на олимпиаде. Этими командами являются сборные Польши и Англии. Однако сборная команда Польши отказалась от участия в турнире в связи с тем, что её ведущие игроки на момент объявления дат проведения турнира уже приняли приглашение на участие в Пражском шахматном фестивале. После этого приглашение на турнир, в соответствии с результатами олимпиады, было отправлено последовательно командам Вьетнама, Армении, Франции, Украины. После отказа от участия всех вышеперечисленных стран приглашение приняла команда Швеции.

Составы команд

Движение по турам

Турнирная таблица

Индивидуальные награды 
 Первая доска:
 Башкаран Адхибан ()  — 66,7 % 
 Дин Лижэнь ()  — 62,5 % 
 Аркадий Найдич ()  — 55,3 % 
 Вторая доска:
 Люк Макшейн ()  — 66,7 % 
 Ян Непомнящий ()  — 66,7 % 
 Самуэль Севян ()  — 62,5 % 
 Третья доска:
 Сурья Шехар Гангули ()  — 77,8 % 
 Александр Грищук ()  — 68,8 % 
 Дейвид Хауэлл ()  — 66,7 % 
 Четвертая доска:
 Алиреза Фируджа ()  — 77,8 % 
 Гавейн Джонс ()  — 68,8 % 
 Бу Сянчжи ()  — 64,3 % 
 Запасная доска:
 Владислав Артемьев  ()  — 81,3 % 
 Ниджат Абасов ()  — 66,7 % 
 Ни Хуа ()  — 50,0 %

Репортажи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Онлайн турнира на chessbomb.com 
 Чемпионат на chess-results.com 

Март 2019 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2019 год в шахматах
Шахматы